L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Julia Görges remporte l'épreuve en simple, Sara Errani et Bibiane Schoofs celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Du fait de l'écart serré entre les trois premières joueuses au classement mondial de la WTA, la Danoise Caroline Wozniacki peut redevenir  mondiale à l'issue du tournoi. Cet objectif ne fut plus possible lorsque Simona Halep atteignit les quarts de finale à Shenzhen.

Du fait de conditions météorologiques défavorables en début de semaine, les finales du simple et du double sont reportées du samedi au dimanche.

Lauréates 
Julia Görges remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Caroline Wozniacki.

En double, Sara Errani et Bibiane Schoofs remportent leur  ensemble en battant en finale Eri Hozumi et Miyu Kato. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2018)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2018
Tennis en janvier 2018